Urrô peut désigner :
au Portugal :
Urrô, paroisse civile de la municipalité d'Arouca, située dans le district d'Aveiro ;
Urrô, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto.

Voir aussi
Page d'homonymie Urrós.